Kasteel van Fontaine (Emptinne), een kasteel in Emptinne
Kasteel van Fontaine (Lexhy), een kasteel in Fontaine, een gehucht van Lexhy
Kasteel van Fontaine (Onhaye), een kasteel in Onhaye